Westmont peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Westmont, une census-designated place du comté de Los Angeles en Californie.
 Westmont, un village du comté de DuPage dans l'Illinois.
 Westmont, un borough du comté de Cambria en Pennsylvanie.
 .

Voir aussi 
 , la gare de Westmont dans l' Illinois.
 , une gare du comté de Camden dans le New Jersey.